Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2007 wurde am 19. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 2. Dezember in Großbritannien. Insgesamt wurden 16 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Weltmeister wurde zum vierten Mal in Folge Sébastien Loeb mit acht Einzelsiegen und insgesamt 116 Weltmeisterschafts-Punkten. Im Unterschied zur Rallye-Weltmeisterschaft 2006 wurden die Weltmeisterschaftsläufe auf Zypern, der Türkei und Australien nicht mehr im WM-Kalender 2007 berücksichtigt. Ersatz waren die Rallye Norwegen und die Rallye Irland (erstmals im Kalender) und die Rallye Portugal wurde nach einer mehrjährigen Pause erneut von der FIA berücksichtigt.

Teams und Fahrer 
Das Citroën Total World Rally Team trat, nach einer Pause im Jahre 2006 als Werksteam, erstmals mit dem neuen Citroën C4 WRC an. Für Citroën starteten Sébastien Loeb mit Beifahrer Daniel Elena und Daniel Sordo mit Beifahrer Marc Martí.

Das Ford World Rally Team setzte ein finnisches Fahrer-Duo ein. Marcus Grönholm mit Timo Rautiainen und Mikko Hirvonen mit Jarmo Lehtinen starteten im Ford Focus RS WRC.

Für das Subaru World Rally Team starteten der Norweger Petter Solberg mit Beifahrer Phil Mills, der Australier Chris Atkinson mit Glenn MacNeall und der Spanier Xavier Pons mit Beifahrer Xavier Amigo im Subaru Impreza.

Das Munchi’s Ford World Rally Team trat mit argentinischen Fahrern an. Luís Pérez Companc mit José Maria Volta und Juan Pablo Raies mit Jorge Pérez Companc starteten im Ford Focus RS WRC.

Stobart M-Sport Ford Rally setzte drei Ford Focus RS WRC ein. Der Norweger Henning Solberg fuhr mit Cato Menkerud, der Finne Jari-Matti Latvala mit Miikka Anttila und der Brite Matthew Wilson mit Michael Orr.

Für das OMV Kronos Citroën World Rally Team fuhren das Österreicher-Duo Manfred Stohl mit Beifahrerin Ilka Minor, sowie der Schwede Daniel Carlsson mit Denis Giraudet im Citroën Xsara WRC.

In einem Mitsubishi Lancer traten der Finne Toni Gardemeister mit Jakke Honkanen für das Team Mitsubishi MSP an.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2007
Motorsportsaison 2007